«Военная быль» () — военно-исторический журнал русской белой эмиграции, издававшийся в Париже с апреля 1952 по сентябрь 1974 годы. Статьи были посвящены истории русской армии, в частности Первой мировой и Гражданской войнам. Печатался в новой орфографии. На основе авторов и сотрудников журнала в 1968 году было организовано «Общество Друзей Военной Были». "Военная Быль", это еще и издательство и книготорговля. В списке книг, предлагаемых на продажу в 60-е годы насчитывалось около 9000 наименований, многие из которых являются редкостями. Доход от продажи книг поступал в пользу журнала и издательства. В 2009 году архивы журнала и официальное право на продолжение издания в бумажной или электронной форме наследниками А. А. Геринга были переданы М. Ю. Блинову, члену Обще-Кадетского Объединения во Франции.

Факты 
 Являлся органом Общекадетского объединения во Франции, объединявшего кадет императорских кадетских корпусов.
 Выходил 6 раз в год, 48 страниц, первые 7 номеров печатались на ротаторе, ограниченным тиражом.
 В качестве приложения к журналу выпускалась «Военно-Историческая Библиотека» (к 1968 году — 12 книг).
 Редактор — лейтенант флота А. А. Геринг.
 Помощник редактора — подпоручик русской армии К. М. Перепеловский.

Тематика 
Редактор Алексей Геринг считал журнал «продолжением своего служения России», ставя перед собой цель рассказать о «славе и величии Императорской армии и флота». В журнале печатались произведения участников кампаний Российской империи начала XX века, бывших военнослужащих русской армии и флота. Помещались статьи о кадетских корпусах, военных училищах, истории и боевом пути воинских частей русской гвардии, армии и флота. Разделялся на отделы.

Заканчивая издание «Военной были», я мысленным взором окидываю содержание всех номеров, от первого до последнего и вижу, сколько было сделано за это время всеми, кто потрудился со мной на этом поле, широком и обширном поле русской военной истории… Придет время, и наш общий труд будет оценен русскими военными историками. Многое из военного прошлого России запечатлено правдиво и уже навсегда. Напечатанные статьи и заметки вносят свою каплю труда в восстановление истинного хода больших исторических событий и дают им… правильную оценку. Они знакомят читателя с подлинным бытом и жизнью русской военной среды, дают ценные сведения о часто мало известных особенностях формы, орденов, медалей и прочих знаков отличия Российской армии и флота. В своё время все это будет ценнейшим материалом для будущих военных писателей и историков, когда настанет время восстанавливать истинный лик военной истории на нашей земле. «Военная быль» — это наш вклад в великое дело строительства России

«Военная Быль» в России 
Военно-исторический журнал, возрождённый в России в 1993 году, был посвящён той же тематике. Выходил с двойной нумерацией (1-й номер — № 1 [130]). Просуществовал до 1999 года, вышло 10 32-страничных номеров и 5 выпусков «Военно-исторической библиотеки»). Редактор — А. С. Кручинин. Члены редколлегии — А. А. Васильев и А. Б. Езеев.

Перечень томов 
 Т. 1—20 (1952—1956) «Военная Быль».
 Т. 21—40 (1956—1960) «Военная Быль».
 Т. 41—60 (1960—1963) «Военная Быль».
 Т. 61—80 (1963—1966) «Военная Быль».
 Т. 81—100 (1966—1969) «Военная Быль».
 Т. 101—120 (1969—1973) «Военная Быль».
 Т. 121—129 (1973—1974) «Военная Быль».

Примечания

Ссылки 
 Систематический указатель журнала «Военная Быль» № 1—85 и список сотрудников журнала с 1957 по 1962 гг.
 Систематический указатель журнала «Военная Быль», № 1—75.

История России (1917—1991)
Закрывшиеся журналы
Журналы России по алфавиту
Журналы русского зарубежья
Русская эмиграция первой волны
Белое движение
Печатные издания, возникшие в 1952 году
Печатные издания, закрытые в 1974 году
Русские во Франции